|-
| 138501 - ||  || 23 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138502 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138503 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138504 - ||  || 26 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138505 - ||  || 26 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138506 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138507 - ||  || 30 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138508 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138509 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138510 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138511 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138512 - ||  || 3 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138513 - ||  || 1 iunie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138514 - ||  || 7 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138515 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138516 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138517 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138518 - ||  || 4 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138519 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138520 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138521 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138522 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138523 - ||  || 6 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138524 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138525 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138526 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138527 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138528 - ||  || 30 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 138529 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138530 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138531 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138532 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138533 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138534 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138535 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138536 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 138537 - ||  || 29 iulie 2000 ||  || , 
|-
| 138538 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138539 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 138540 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138541 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138542 - ||  || 3 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138543 - ||  || 25 august 2000 ||  || 
|-
| 138544 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138545 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138546 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138547 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138548 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138549 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138550 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138551 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138552 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138553 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138554 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138555 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138556 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138557 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138558 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138559 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138560 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138561 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138562 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138563 - ||  || 27 august 2000 ||  || 
|-
| 138564 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138565 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138566 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138567 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138568 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138569 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138570 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138571 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138572 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138573 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138574 - ||  || 31 august 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 138575 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138576 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138577 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138578 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138579 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138580 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138581 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138582 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138583 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138584 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138585 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138586 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138587 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138588 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138589 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138590 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138591 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138592 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138593 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138594 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138595 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138596 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138597 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138598 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138599 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 138600 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-